Spirulina Turpin ex Gomont, 1893 – rodzaj sinic z rzędu trzęsidłowców,
 Spirulina Pompeckj 1912 – podrząd dziesięciornic z rzędu Spirulida, 
 spirulina – suplement diety stosowany w dietetyce oraz jako dodatek paszowy w akwarystyce.